Король Лесото () — глава государства Лесото. Должность была учреждена 4 октября 1966 года, когда британский протекторат Басутоленд получил независимость и стал именоваться Королевство Лесото. Должность верховного вождя Басутоленда была заменена должностью короля Лесото. 

Согласно действующей конституции 1993 года Лесото является парламентарной монархией, монархом и главой государства является король. В случаях, если король не достиг возраста совершеннолетия, находится вне территории страны или не может управлять страной по причине болезни, страной управляет регент.

Король выполняет в основном церемониальные функции, он является «живым символом национального единства» без исполнительных или законодательных функций, по традиции коллегия вождей определяет, кто будет наследником, кто будет регентом в случае необходимости, а также может сместить монарха.

Полномочия 
Король Лесото:
 Является главой государства;
 Представляет страну за рубежом;
 Является живым символом национального единства Лесото;
 Назначает премьер-министром страны члена национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), который является лидером политической партии или коалиции, имеющей большинство членов национальной ассамблеи;
 Имеет право на иммунитет от налогообложения;
 Назначает послов.

Верховные вожди Лесото (Басутоленда, 1822—1965)

Короли и королевы Лесото (1965 — наше время)

Королевские штандарты

Ссылки 
 Короли Лесото

Короли Лесото
Списки:Лесото